William Mineard Bennett (1778-1858) – pittore e compositore inglese
 William Bennett (1807-1886) – crickettista inglese
 William Sterndale Bennett (1816-1875) –  compositore, pianista e direttore d'orchestra inglese
 William Cox Bennett (1820-1895) – poeta inglese
 Alfred William Bennett (1833-1902) – botanico britannico
 William Bennett (1843-1929) – politico australiano
 William Humphrey Bennett (1859-1925) – politico canadese
 William Mason Bennett (1869-1930) – politico statunitense
 William Bennett (1873-1937) – politico britannico
 William Andrew Cecil Bennett (1900-1979) – politico canadese
 William Tapley Bennett Jr. (1917-1994) – diplomatico statunitense
 William Ralph Bennett Jr. (1930-2008) – fisico statunitense
 William Bennett (1936) – flautista statunitense
 William Bennett (1943) – politico statunitense
 William Patrick "Willie P." Bennett (1951-2008) – cantante canadese
 William Bennett (1956-2013) – oboista statunitense
 William Bennett Barracks (...) – allenatore di calcio cubano